Marinelli ist der Familienname folgender Personen:

 Aldo Marinelli (1413–1451), neulateinischer Dichter des Humanismus
 Anthony Marinelli (* 1959), US-amerikanischer Filmkomponist
 Carlos Marinelli (* 1982), argentinisch-italienischer Fußballspieler
 Danko Marinelli (* 1987), kroatischer Skirennläufer
 Ernst von Marinelli (1824–1887), österreichischer Theologe und Schriftsteller
 Francesco Marinelli (* 1935), italienischer Geistlicher, Alterzbischof von Urbino-Urbania-Sant’Angelo in Vado
 Gertraud Marinelli-König (* 1950), österreichische Slawistikerin und Hochschullehrerin
 Karl von Marinelli (1745–1803), österreichischer Schauspieler und Schriftsteller
 Luca Marinelli (* 1984), italienischer Schauspieler
 Lydia Marinelli (1965–2008), österreichische Historikerin
 Wilhelm Marinelli (1894–1973), österreichischer Zoologe und Anatom

Siehe auch:
 Marinelli-Becher
 Marinelli-Formel
 Marinelli Head, Landspitze an der Scott-Küste, Viktorialand, Antarktika